Videoafspiller har flere betydninger:

Hardware videoafspillere: 
 Video-kassette-afspiller
 Digital videoafspiller
 DVD-afspiller
Software videoafspillere: 
 Videoafspiller (software)

Se også 
Filmprojektor